Middendorf se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander von Middendorff
 Alexander von Middendorf